Mohr se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Erna Mohr
 Charles Theodore Mohr
 Daniel Matthias Heinrich Mohr
 Fiona Mohr
 Nicolai Mohr